

Persone 
 Alexis Sanderson (1948) – indologo britannico
 Brandon Sanderson (1975) – scrittore statunitense
 Cael Sanderson (1979) – ex lottatore statunitense
 Fred Sanderson (1872-1928) – tennista statunitense
 Gemma Sanderson (1983) – modella australiana
 George Henry Sanderson (1824-1893) – politico statunitense
 Ivan T. Sanderson (1911-1973) – naturalista e scrittore britannico naturalizzato statunitense
 John Burdon Sanderson Haldane (1892-1964) – biologo e genetista inglese
 Keith Sanderson (1975) – tiratore a segno statunitense
 Lianne Sanderson (1988) – calciatrice inglese
 Nikki Sanderson (1984) – attrice e conduttrice televisiva britannica
 Richard Sanderson (1953) – cantante e musicista britannico
 Ronald Sanderson (1876-1918) – canottiere britannico
 Tessa Sanderson (1956) – ex giavellottista britannica 
 William Sanderson (1944) – attore statunitense

Televisione 
 Personaggi di Due fantagenitori#Antagonisti – elenco di personaggi della serie animata Due fantagenitori